Dies ist ein Teil der Nuklidkarte

 Tabelle  Ordnungszahlen 21 bis 40 !021
Nuklide 021